Sint-Augustinusbasiliek, basiliek in Annaba, Algerije
 Sint-Augustinusbasiliek, basiliek in Milaan, Italië
 Sint-Augustinusbasiliek, basiliek in Rome, Italië